Balamutiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /Balamutowka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Jarmolynzi, siehe Balamutiwka (Jarmolynzi)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Balamutiwka (Tscherniwzi)